Retkowo ist ein polnischer Ortsname:
 Retkowo (Janowo), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Rettkowen, 1938 bis 1945 Rettkau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Retkowo (Szubin), Dorf im Powiat Nakielski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern